Флаг муниципального района «Ку́йбышевский район» Калужской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 28 октября 2011 года и 21 декабря 2011 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7315.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Куйбышевского района в зелёном, белом и чёрном цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В зелёном поле берестяной (серебряный с неровными и неравными чёрными штрихами) столб, обременённый посередине зелёной ветвью березы с двумя листьями и двумя серёжками, и сопровождаемый в углах такими же серебряными ветвями (по одной в каждом углу)».

Обоснование символики 
Зелёный цвет полотнища символизирует надежду, изобилие, свободу и радость.

Ствол берёзы символизирует обилие данных деревьев в районе, а группы листьев — одно городское и четыре сельских поселения. Данная композиция говорит о хорошем совместном развитии.

Примечания